Бешеново је насеље у општини Сремска Митровица, у Сремском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 841 становника.

У близини села се налази манастир Бешеново, један од 16 православних манастира на Фрушкој гори.

Овде се налази црква Светог архангела Гаврила у Бешенову.

Историја 
Из места (прњавора) потиче Василије Атанасијевић лекар, који је 1826. године објавио једну стручну расправу на латинском језику.

Бешеново са манастирским прњавором је 1885. године у оквиру Ердевичког изборног среза са пописаних 966 душа.

Језеро Бели камен 
Бели камен је језеро настало у копу БФЦ (Беочинске фабрике цемента) на површини од 5 ха. Током експлоатације лапора и кречњака, на дну копа избио је снажан извор питке воде који је испумпаван у Прњаворски поток. Након напуштања копа, створило се језеро дубине 6-56 м. Богату горњебаденску морску фосилну фауну, заступљену у лајтовачком (лајтском) кречњаку, покрива сремска серија плеистоценске старости која се манифестује делувијално провулијавним творевинама са блоковима стена великих димензија. Језеро је у фази рекултивације. Познато је по називима и као Бешеновачко, односно Беочинско језеро.

Демографија 
У насељу Бешеново живи 765 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,2 година (38,9 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 290 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,33.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Сремска Митровица
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији